Cedar Rock ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Rock (Georgia)
 Cedar Rock (North Carolina)
 Cedar Rock (South Carolina)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Rock (New Mexico)	
 Cedar Rock (Erhebung, North Carolina)	

Siehe auch:
 Cedar Rock Mountain